Trip puede referirse a:

Personajes ficticios 
 Charles Tucker III, apodado Trip, personaje del universo Star Trek;
 Trip Regis, personaje de Power Rangers;

Cultura y espectáculos 
 Trip hop y trip rock, subgéneros musicales;
 Trip (2001), película;
 Trip (2008), película de Nisren Abasher Anne-Lisa Lippolbt;
 Trip (2009), película;
 The Trip (1967), película de Roger Corman.
 The Trip (2002), película de Miles Swain.
 The Trip (2010), película de Michael Winterbottom.

Viajes 
 Trip es viaje en inglés, como tal puede referirse a:
 Fam trip, es decir, viaje de familiarización, una forma de viaje de cortesía de cara a promocionar un destino turístico a periodistas, operadores turísticos y agencias de viajes;

Otros 
 TRIP Linhas Aéreas, aerolínea brasileña.
 Trip del reactor, apagado de emergencia de un reactor nuclear;
 Tripi, dosis de la droga LSD;
 Bad trip o mal viaje, experiencia inquietante relacionada al uso de alucinógenos.